czerwony – barwa podstawowa, addytywna
 Czerwony – potok, dopływ Czarnego Dunajca
 Czerwony – postać występująca w kreskówkach Krowa i Kurczak oraz Jam Łasica
 plac Czerwony w Moskwie
 Trzy kolory. Czerwony – film Krzysztofa Kieślowskiego, ostatni z trylogii Trzy kolory

Zobacz też 
 Czerwona
 Czerwony Potok
 Czerwony Krzyż